Harpalykos (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Harpalykos (Thraker), ein König der Thraker, Vater der Harpalyke (Tochter des Harpalykos)
 Harpalykos (Sohn des Hermes), Lehrer des Herakles im Ringkampf
 Harpalykos (Trojaner), Begleiter des Aeneas, von Camilla, der Tochter des Metabus, getötet (Vergil, Aeneis 11,675)
 Harpalykos (Sohn des Lykaon) (Apollodor 3,8,1)